Эд (Eudes, Eudon, Éon, Odo) — имя собственное, ЭД и эД — аббревиатуры:

Имя 

Известные носители:

 Эд I де Блуа (945/950—996) — граф Блуа, Шартра и Тура (978—996), граф Дрё (990—996), граф Бове и Реймса, виконт Шатодена, граф Бри (974—996), со-граф Труа, Мо и Провена (983—996).
 Эд III де Блуа (ум. 1115)— граф Труа (Эд IV, 1047—1066), граф Мо (Эд II, 1047—1066), затем граф Омальский (1069—1115).

 Эд Бургундский (граф Невера) (1230—1266) — граф Невера, Осера, Тоннера и сеньор де Донзи, де Перш-Гуэ и де Монмирай (1257—1267).
 Эд I (герцог Бургундии) (Эд I Боррель (Рыжий), ок.1058—1103) — герцог Бургундии с 1079.
 Эд II (герцог Бургундии) (ок. 1120—1162) — герцог Бургундии с 1143.
 Эд III (герцог Бургундии) (1166—1218) — герцог Бургундии с 1192.

 Эд I де Пентьевр (Эд I, ок. 997—1079) — граф де Пентьевр (с 1035), герцог Бретани (с 1040).

 Эд I де Пороэт (Эдон I, Эон I, ум. после 1092) — виконт де Пороэт с 1074.
 Эд II де Пороэт (Эдон II, Эон II, ум. 1170/1173) — граф де Пороэт с 1142, герцог Бретани и граф Ренна с 1148.
 Эд III де Пороэт (ум. 1231) — граф де Пороэт с 1170.

 Эд I (граф де Труа) (Эд I, ум. 871) — граф Шатодёна с 846, граф Анжу и Блуа 846—852, граф де Труа 852—858, 867—871, граф Варе 859—870, граф Портуа с 867—870, граф Макона и Дижона с 863, граф Отёна с 867.
 Эд II (граф де Труа) (ум. ок. 886) — граф де Труа 871—876, граф де Тоннер.

 Эд (граф Орлеана) (Эд I, ок. 790—834) — граф в Рейнланде/Лангау 821—826, граф Орлеана 828—830, 832—834, дворцовый граф (пфальцграф) дворца Ингельхейм в 826.
 Эд (граф Тулузы) (Эд (Одо, Одон) Тулузский, ум. ок. 918) — граф Тулузы с 886, граф Руэрга и Керси 872—898, маркиз Готии с 918.
 Эд (король Дал Риады) (Эд Белый, ум. 778) — король гэльского королевства Дал Риада (768—778).
 Эд (король Франции) (Эд Парижский, ок. 856—898) — граф Парижа и маркиз Нейстрии (886—888), король Западно-Франкского королевства (888—898).

Фамилия 

Известные носители:

 Эд, Жан (1601—1680) — французский проповедник, брат историка Эда де Мезерэ.
 Эд, Ида (1853—†) — немецкая беллетристка более известная в литературе под именем «Ida Boy-Ed»; дочь Хрристофора Маркварда.
 Эд, Христофор Марквард (1809—1885) — германский писатель, издатель, член рейхстага; писал под псевдонимом «Stallknecht»; отец Иды Эд.

Прочее 
 «Эд, Эдд и Эдди» — мультипликационный сериал.
 
 Электропоезд Демиховский (см. :Категория:Электропоезда Демиховского завода)
 ЭД — Эректильная дисфункция
 ЭД или эД — Эффективная доза

См. также 
 Эдуард
 Одо

Примечания